Kana – miejscowość w południowym Libanie
 Kana – pismo sylabiczne używane do zapisu języka japońskiego
 Kana – teatr alternatywny w Szczecinie
 Kana – japońskie imię żeńskie
 Kana – francuski zespół muzyczny
 Kana – japońska wrestlerka
Kana – jezioro w Demokratycznej Republice Konga
Kana – naczynie do przechowywania i przewozu mleka

Zobacz też 
 Kana Galilejska
 osoby o tym imieniu